Kornfelde ist der deutsche Name zweier ostpreußischer Orte in der heutigen russischen Oblast Kaliningrad:
 Kornfelde, bis 1938 Schmilgienen, Kreis Labiau, seit 1946: Kaschtanowo (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk
 Kornfelde, bis 1936 Abracken, Kreis Stallupönen/Ebenrode, ab 1946: Wassilkowo, untergegangener Ort im Rajon Nesterow

Kornfelde ist weiterhin ab 1936 der Name von Polanowice (Byczyna).

Siehe auch:
 Kornfeld (Begriffsklärung)